DMR puede referirse a:

Tecnologías de la comunicación 
 Concentrador multimedia (, un dispositivo que conecta la red doméstica con otros dispositivos multimedia;
 Radio móvil digital (), un protocolo de radio digital de banda estrecha;

Personas 
 Dennis MacAlistair Ritchie (1941-2011), científico de la comunicación estadounidense, conocido en Usenet por sus iniciales dmr.